Евсе́ев день — день в народном календаре у славян, приходящийся на . Название происходит от имени святого Евсевия, одного из Никомедийских мучеников.

Другие названия дня 
, , ; , ; , ; ; , .

В этот день Русской православною церковью почитаются святые в том числе мученик Евсевий, Савва, Елизавета.

Обряды  и поверья 
Считалось, что людей этот день «гнуло к земле», к человеку приставала «маета». Девятая Елизавета помогала от тяжести избавиться. Ей о том молились и умывались святой водой.

У болгар существовало поверье, что у святого Георгия есть сестра по имени Ранополия, день которой отмечался сразу же после дня св. Георгия. Бытует предание, что сестра зовёт брата, когда он танцует хоро, напоминая ему, что пора обходить поля и полить их росой и дождём, чтобы взошли посевы.

В некоторых пловдивских сёлах этот день известен как Гергюв брат, то ест брат Георгия, причём этого «брата» считают хранителем полей и посевов.

Болгары считали, что на Ранополию нужно обязательно съесть немного ягнячьего мяса (курбана).

Словаки и чехи считают, что 24 апреля, когда они отмечают Юрьев день (), земля открывается, выползают змеи и другие животные, которые в ней зимовали. Раньше возжигали юрские костры, чтобы уберечь себя от болезней и чар.

Поговорки и приметы 
 Когда на дороге грязь, тогда — овёс князь.
 Овёс должно сеять дня за два после или до наступления полнолуния и никогда во время затмения (Воронежская губ.).
 Савва — кончается хлеб и корм, начинается голодный май.

См. также 
 Иржи

Примечания

Литература

Ссылки 
 24 апреля  // Pravoslavie.ru
 Sv. Jiří  (ceske-tradice.cz) 

Весенние праздники
Народный календарь восточных славян
Праздники 24 апреля
Праздники 7 мая